Матамала-де-Альмасан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 62,99 км². Население 354 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Arte románico en la ribera del Duero

Муниципалитеты Сории